Линцер, Раиса Исаевна (1905—1990-е) — советская переводчица.
 Линцер (Linzer Torte) — знаменитый австрийский торт, названный в честь города Линц.
  — стадион в городе Линц, Австрия.